Принципы Митчелла () — шесть базовых правил, принятых правительствами Ирландии и Великобритании в рамках процесса мирного урегулирования конфликта в Северной Ирландии. Название они получили в честь сенатора США Джорджа Митчелла, занимавшегося урегулированием конфликта. Принципы гласили следующее:

 Все политические разногласия должны разрешаться исключительно мирным и демократическим путём.
 Все военизированные организации должны быть разоружены.
 Независимая комиссия должна проследить за процессом разоружения и подтвердить, что процесс прошёл успешно.
 Необходимо не только избегать силовых вариантов разрешения любых споров, но и сводить к минимуму влияние радикальных движений.
 Мирный вариант разрешения конфликта должен быть компромиссным для обеих сторон.
 Должны быть предприняты меры по предотвращению межрелигиозных столкновений в будущем, а также проведены расследования уже случившихся.

Партия «Шинн Фейн» поддержала эти принципы, но это привело к возмущению радикального крыла партии, вследствие чего все республиканцы, выступавшие за силовое разрешение конфликта, покинули партию.

Примечания 

Конфликт в Северной Ирландии
Право Великобритании
Право Ирландии